Candler kan syfta på:

 Allen D. Candler, amerikansk politiker
 Asa Griggs Candler, amerikansk affärsman
 Ezekiel S. Candler, amerikansk politiker
 John W. Candler, amerikansk politiker
 Milton A. Candler, amerikansk politiker
 Candler Park, park i Atlanta

Se även 
 Candler County